Zwolseweg ('s-Heerenbroek)
 Zwolseweg (Apeldoorn)
 Zwolseweg (Balkbug)
 Zwolseweg (Barendrecht)
 Zwolseweg (Deventer)
 Zwolseweg (Groenlo)
 Zwolseweg (Heerde)
 Zwolseweg (Heino)
 Zwolseweg (Lievelde)
 Zwolseweg (Ommen)
 Zwolseweg (IJsselmuiden)
 Zwolseweg (Wenum-Wiesel)